

Поляново () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Айтос.
 Поляново () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.

Поляново — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Поляново — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Поляново — село в гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства